Feuguerolles est un nom de lieu français qui peut faire référence à :
 Feuguerolles, commune française du département de l'Eure en région Normandie ;
 Feuguerolles-Bully, commune française du département du Calvados en région Normandie ;
 Feuguerolles-sur-Seulles, ancienne commune française du département du Calvados en région Normandie.